Anett Kontaveit era la campionessa in carica, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Anna Blinkova ha sconfitto Jasmine Paolini con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková (ritirata)
  Anhelina Kalinina (quarti di finale)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Anastasija Potapova (semifinale)
  Magda Linette (primo turno)

  Marta Kostjuk (primo turno) 
  Wang Xiyu (semifinale) 
  Anna Bondár (quarti di finale) 
  Lucia Bronzetti (primo turno)

Wildcard 

  Irina Bara (primo turno)
  Eugenie Bouchard (primo turno, ritirata)

  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

Ranking protetto 

  Laura Siegemund (ritirata)

Qualificate 

  Elina Avanesjan (primo turno)
  Anna Blinkova (Campionessa)
  Ysaline Bonaventure (secondo turno)

  Olga Danilović (primo turno) 
  Kamilla Rachimova (secondo turno) 
  Anastasija Zacharova (primo turno)

Lucky loser 

  Océane Dodin (primo turno)
  Tamara Korpatsch (primo turno)

  Harmony Tan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Transylvania Open 2022